Flora (plantkunde), alle plantensoorten in een bepaald gebied
 Flora (overzichtswerk), een naslagwerk dat deze plantensoorten beschrijft
 Flora (microbiologie), de verzameling bacteriën en andere micro-organismen in een ecosysteem (bijvoorbeeld een deel van het lichaam)
 Darmflora, (systematisch overzicht van) de micro-organismen die in de darm leven
 Mondflora, (systematisch overzicht van) de micro-organismen die in de mond leven
 Flora (godin), de Romeinse godin van de lente en de bloemen
 Flora (margarine), de merknaam van Becel in onder meer het Verenigd Koninkrijk
 Flora (metrostation), een metrostation in Praag
 Flora (planetoïde), een planetoïde
 Flora (Rembrandt), een schilderij van Rembrandt van Rijn
 Flora (aardewerkfabriek), een van oorsprong Goudse fabriek voor de productie van plateel
 Flora (Titiaan), een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Titiaan
 Flora (Winx Club), een figuur uit de serie Winx Club.

Geografie
 Flora (Apayao), een gemeente in de Filipijnse provincie Apayao
 Flora (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Flora (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Flora (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Flora (Merelbeke), een wijk in de Belgische gemeente Merelbeke
 Flora (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Vestland

Gebieden in en rond Paramaribo 
 Flora (ressort), stadsressort van Paramaribo
 Flora (wijk in Paramaribo), wijk in Paramaribo
 Half-Flora, wijk in Paramaribo
 Flora (houtgrond), voormalige houtplantage aan de Surinamerivier

Gebouwen
Flora (villa Bussum), rijksmonumentale villa, Lindelaan 11 te Bussum
Flora (villa Nieuw-Buinen), rijksmonumentale villa, Zuiderdiep 140 te Nieuw-Buinen
Flora (villa Schoten)
Flora (villa Venlo)
Flora (villa Valkenburg)
Flora (villa Haarlem)
Villa Flora (Floriade 2012), een kantoorgebouw in Venlo

Overige
 Flora FC, een voetbalclub in Paramaribo, Suriname
 Floor (voornaam), een jongens- of meisjesnaam
 Flora-familie, ook Ariadne-familie, familie van planetoïden
 FloraHolland, een Nederlandse veiling van snijbloemen en planten
 Florarijk, een plantengeografisch gebied 
 Holland Flowers Festival, vroeger Westfriese Flora geheten
 Flora, afkorting voor Floralia, net als Floor, een jaarlijks bloemenfestival in september in Nederlandse plaatsen
 Station Bovenkarspel Flora, halte oorspronkelijk geopend voor deze tentoonstelling